Ervis est un prénom masculin albanais pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur albanais de football
 (né en 1987), joueur albanais de football

 (né en 1983), joueur albanais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme albanais